Slalom mężczyzn na 43. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim został rozegrany 15 lutego 2015 roku na trasie Birds of Prey / Golden Eagle. Tytułu mistrza świata ze Schladming nie obronił Austriak Marcel Hirscher.

Wyniki

Bibliografia 
 
 

Slalom mężczyzn